Denaturierung steht für folgende Vorgänge:

 eine strukturelle Veränderung von Biomolekülen, siehe Denaturierung (Biochemie)
 das Ungenießbarmachen von Lebensmitteln z. B. zu Steuerzwecken, siehe Vergällung
 die Entfernung eines oder mehrerer Isotope eines chemischen Elements aus dem natürlichen Isotopengemisch, siehe Abreicherung